Poudre aux yeux est une image de la langue française que l'on retrouve dans l'expression « jeter de la poudre aux yeux » qui signifie « Chercher à éblouir quelqu'un d'autre par un éclat souvent illusoire ». Signifie aussi: apparences trompeuses dans le but d'empêcher quelqu'un de voir/comprendre la réalité, soit de l'aveugler.

Origine

Cette expression date du . Elle fait référence aux coureurs des Jeux olympiques qui soulevaient de la poussière, ce qui aveuglait les concurrents placés derrière et permettait au premier de gagner. On l'emploie aujourd'hui plus largement lorsque l'on est ébloui par de fausses apparences.

Le titre Poudre aux yeux peut également désigner :
Poudre aux Yeux, un film de Mathieu Kassovitz réalisé en partenariat avec Les Enfants de Don Quichotte
La Poudre aux yeux, une comédie en deux actes d'Eugène Labiche.
La Poudre aux yeux, une suite de nouvelles de René Boylesve publiée en 1909.

Références